Manas – termine religioso e filosofico orientale
 Manas – poema epico chirghiso

Geografia

Manas – comune nel dipartimento di Drôme
 Manas-Bastanous – comune nel dipartimento di Gers

Manas – fiume che scorre nello Stato dell'Assam
 Parco nazionale di Manas – parco situato nello Stato dell'Assam

Manas – distretto nella Regione di Talas

Altro
 3349 Manas – asteroide